Osoby o tym nazwisku:
 Grzegorz Krawców – polski kajakarz, olimpijczyk z Seulu (1988) i Barcelony (1992)
 Igor Krawcow – rosyjski wioślarz
 Iwan Krawcow – radziecki dowódca wojskowy, generał porucznik
 Jewgienija Krawcowa  rosyjska biathlonistka i biegaczka narciarska
 Makar Kraucou – białoruski poeta i publicysta
 Natalia Krawcowa-Meklin – radziecka pilotka
 Pawlina Krawcowa – serbołużycka aktywistka.
 Siergiej Krawcow – radziecki kolarz torowy
 Valērijs Kravcovs –  łotewski polityk, radny Lipawy, poseł na Sejm X kadencji
 Wjaczesław Krawcow – ukraiński koszykarz
 Władimir Krawcow – radziecki piłkarz ręczny, olimpijczyk

Przypisy